Blinde steht für:

 eine blinde Person, siehe Blindheit
 Blinde (Segel), Segeltyp
 Błędzianka, deutsch Blinde, Bach in Masuren und Podlachien, Polen

Siehe auch:

 Blind (Begriffsklärung)